Hébert of Hebert kan verwijzen naar:

Aardrijkskunde
Le Plessis-Hébert, gemeente in het Franse departement Eure
Saint-Martin-le-Hébert, gemeente in het Franse departement Manche
Thuit-Hébert, gemeente in het Franse departement Eure

Personen met de achternaam Hébert of Hebert
Alexandre Hébert, Frans syndicalist
Georges Hébert, Frans marineofficier
Jacques-René Hébert, Frans revolutionair, leider van de Parijse Commune van 1792
Jean Hebert, Canadees schaker